

Geografia
 Baston – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, appartenente alla contea del Lincolnshire

Persone
 Borja Bastón, noto anche come Borja González (1992) – calciatore spagnolo
 Ferdinando Baston (1938) – ex calciatore italiano
 Maceo Baston (1976) – ex cestista statunitense

Altro
 Oliver Baston – personaggio di Harry Potter